Arizona hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

 estado de Arizona, uno de los estados de Estados Unidos;
 Territorio de Arizona, antiguo territorio de Estados Unidos, base del actual estado;
 Arizona City, localidad del estado de Arizona, Estados Unidos;
 Municipio de Arizona, Nebraska, Estados Unidos;
 Arizona, localidad de la Argentina;
 Arizona, municipio de Honduras;
 Raising Arizona, película estadounidense;
 USS Arizona, acorazado de la armada estadounidense;
 Arizona Beverages Company, compañía de bebidas estadounidense;
 Arizona Baby, grupo de música rock de Valladolid, España;
 (793) Arizona, un asteroide del cinturón de asteroides.
 A R I Z O N A, banda de rock y electropop oriunda de Nueva Jersey.